Cross Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Cross Lake, Temagami, sjö i Nipissing District, Ontario, 
 Cross Lake, South Algonquin, sjö i Nipissing District, Ontario, 
 Cross Lake, Manitoba, sjö, 
 Cross Lake (flygplats), Manitoba, 

Robotskapade Kanadaförgreningar